

Міловська сільська рада — Харківська область, Балаклійський район
 Міловська сільська рада — Харківська область, Великобурлуцький район